

Tabela końcowa

Zobacz też 

 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w Holandii
1967 w Holandii